Бучковский — фамилия. Известные носители:

 Бучковский, Владо (р.1962) — македонский государственный деятель, премьер-министр Республики Македонии с 2004 по 2006 год.
 Бучковский, Леонард (1900 −1967) — польский кинорежиссёр.